Ива́н Киприя́нов:
 Киприянов, Иван Александрович (1923—2001) — советский и российский математик..
 Киприянов, Иван Петрович (1914—1985) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Примечания